L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Nicolas Mahut défend son titre avec succès ; l'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mate Pavić et Michael Venus.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, du Belge David Goffin, des Espagnols Pablo Carreño-Busta et Fernando Verdasco, du Français Richard Gasquet, du Portugais João Sousa et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Tatsuma Ito, David Ferrer, Adrian Mannarino, Ivan Dodig, Yoshihito Nishioka, Benjamin Becker et Rajeev Ram.
 Nicolas Mahut conserve son titre en s'imposant en finale 6-4, 6-4 face au Luxembourgeois Gilles Müller. La finale, commencée le dimanche, a été interrompue à cause de la pluie alors que le Français venait de remporter le  6-4. La partie reprend le lundi matin et Nicolas Mahut s'adjuge le  sur le même score.
 Nicolas Mahut remporte son  en simple, le  à Bois-le-Duc, égalant ainsi le record de titres dans ce tournoi, détenu par Patrick Rafter.
 Gilles Müller perd, quant à lui, sa  sur le circuit ATP, son palmarès restant alors vierge en simple. Il remportera son premier titre lors de la sixième finale de sa carrière sur le circuit ATP en 2017 à l'Open de Sydney.
 En double, Mate Pavić et Michael Venus remportent leur  ensemble en battant en finale Dominic Inglot et Raven Klaasen (3-6, 6-3, [11-9]).

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2016)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2016
Tennis en juin 2016